A Helsingin JK, a sportsajtóban gyakran HJK Helsinki finn labdarúgócsapat. A klubot 1907-ben alapították, székhelye Helsinkiben van. Jelenleg a finn élvonalban szerepel.

Története 

A klubot Fredrik Wathen alapította 1907-ben, Helsingin Jalkapalloklubi – Helsingfors Fotbollsklubb néven. Az alakulú gyűlést egy bowlingpályán tartották a Kasaniemi parkben. Első mérkőzésüket az Ekenäs IF ellen játszották Ekenäsban, ahol 2–4 arányú győzelmet arattak.

A kezdeti időktől a HJK a finn nyelvű diákok körében volt népszerű, míg a svéd nyelvű diákok főleg az Unitas vagy a HIFK színeiben játszottak. 1908 végén, heves viták után a klub finn egynyelvűvé vált, ami azt eredményezte, hogy számos svéd nyelvű tag átment a HIFK-hoz vagy más klubokhoz, de páran maradtak is.

1909-ben a klub a kék és fehér színeket választotta, jelezve, hogy a fennomán mozgalmat támogatja. Ugyanebben az évben a klub második hivatalos sportága a jéglabda lett. A klub elköltözött a kaisaniemi pályáról az új Eläintarha Stadionba. Az év végén Fredrik Wathen betegsége miatt lemondott a klub elnöki tisztségéről.

1910-ben Lauri Tanner lett a klbu elnöke. Ugyanebben az évben került sor a csapat első nemzetközi mérkőzésére a stockhomi Eriksdals ellen. Az első bajnoki címet 1911-ben szerezték. 1915-ben a klub átköltözött az újonnan épült Töölön Pallokenttä-ba. 1916-ban felvették a teniszt harmadik hivatalos sportágként, amit aztán az 1920-as évek elejéig űztek a HJK-ban. 1918-ban a finn polgárháború alatt a klub két tagját, akik a fehérel oldalán harcoltak, megölték.

1921-ben megnyerték az első jéglabda-bajnokságot, és a következő öt szezon során ötször jutottak a döntőbe, háromszor nyertek. 1925-ben a bowlingot is felvették a klub sportágai közé, de a bowlingozók a következő évben kiváltak, és Helsingin Keilaajat néven önálló klubot alakítottak. 1928-ban a jégkorong is hivatalos sportág lett, és 1929 meg is nyerték az első bajnokságot.

A második világháború alatt a HJK 22 tagját vesztette el, akik a hadseregben szolgáltak, közülük kilencen a téli háborúban estek el, tizenkettő a folytatólagos háborúban és egy a lappföldi háborúban. 1943-ban a klub hatodik hivatalos sportága a kézilabda lett. A következő három évadban a HJK egy ezüst és három bronzértmet szerzett kézilabdában, de ezt nem követték további sikerek. A kéilabda volt a HJK-nál az első olyan sportág, ahol nők is versenyeztek; a női csapat 22 évadon át játszott, legjobb eredményük egy negyedik helyezés volt.

A jéglabda-tagozat az 1960-as évek végén megszűnt. Az utolsó sportág, amit felvettek a klubba, a műkorcsolya volt 1966-ban, de 1972-ben ez a tagozat is megszűnt a jégkoronggal együtt. A kézilabdázók utolsó évadja 1978-ban volt; ezt követően a HJK csak labdarúgással foglalkozott.

Jelenleg a legsikeresebb finn labdarúgócsapat, eddig 22-szer nyerte meg a bajnokságot, ezenkívül nyolcszor a kupát és négyszer a ligakupát is elhódították. Nagyon sok később nemzetközi hírű finn labdarúgónak innen indult a pályafutása.

A HJK az eddigi egyetlen finn csapat, amely játszhatott a BL csoportkörében. Ezt az 1998-99-es szezonban vitték véghez, a második selejtezőkörben az FC Metzet legyőzve. A csoportban végül 5 pontot szereztek, többek között a Benficát is legyőzték hazai pályán. A csoportban végül az utolsó helyen végeztek.

Sikerek 
 Férfi
 Finn labdarúgó-bajnokság: (Veikkausliiga)

Bajnok (32-szer): 1911, 1912, 1917, 1918, 1919, 1923, 1925, 1936, 1938, 1964, 1973, 1978, 1981, 1985, 1987, 1988, 1990, 1992, 1997, 2002, 2003, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022
 Ezüstérmes (14-szer): (1921, 1933, 1937, 1939, 1956, 1965, 1966, 1982, 1983, 1999, 2001, 2005, 2006, 2016

 Finn kupa:

 Győztes (13-szor): 1966, 1981, 1984, 1993, 1996, 1998, 2000, 2003, 2006, 2008, 2011, 2014, 2017
 Ezüstérmes (6-szor): 1975, 1985, 1990, 1994, 2010, 2016

 Finn ligakupa:
 Győztes (4-szer): 1994, 1996, 1997, 1998, 2015
 Ezüstérmes (3-szor): 1995, 2009, 2012

 Női
 Finn bajnokság:
 Győztes (22-szer): 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1979, 1980, 1981, 1984, 1986, 1987, 1988, 1991. 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2005

A legutóbbi szezonok

Jelenlegi keret 

2019. március 26-i állapot szerint.

Ismertebb játékosok

Fordítás

További információk 
 Hivatalos weboldal
 UEFA-hírek
 Forza HJK - szurkolói oldal 
 Helsingin Sanomat: HJK 

Finn labdarúgócsapatok
1907-ben alapított labdarúgócsapatok
Helsinki